Bruno Jossa (1935) – economista italiano
Giorgio Jossa (1938) – accademico e storico italiano
Marisa Jossa (1938) – personaggio televisivo italiano, Miss Italia nel 1959
Stefano Jossa (1966) – critico letterario italiano